Duprat är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

  
 Claude Duprat (1475–1532), fransk biskop
 François Duprat (1940–1978), fransk författare och politiker
 
 
 Pascal Duprat (1815–1885), fransk diplomat och politiker
 Thomas Duprat (omkring 1488–1528), fransk biskop

Franska efternamn